Termin COFC ima više značenja.

 2-Fosfo-L-laktat guanililtransferaza, enzim
 -{Cherry Orchard F.C.}-, irski fudbalski klub